«Княгині» — 24-ий курінь Улад Старших Пластунів та 26-ий курінь Улад Пластунів Сеньйорів.

Метою куреня «Княгині» є підсилювати культурний дух українського народу з навчанням виховних ділянок, такі як: шиття, кераміку, писання писанок, та вишивання. Наша головна робота є праця з добровільними організаціями, а особливо пильнуємо підтримку пластових станиць у східній Україні. Ми зберігаємо пластовий характер та зобов'язуємо виховну працю. Для членок куреня найважніше є завжди тримати живе й справжнє сестрицтво.

Історія 
Курінь «Княгині» осідок якого — місто Філядельфія був зорганізований у травні, 1968 року з колишніх пластунок котрі з різних причин чи то студій чи родинних обов'язків перестали бути активними в Пласті на короткий час. Метою праці цього куреня стала допомога Філядельфійській Пластовій Станиці у веденні виховної праці, як і поміч у влаштуванні пластових імпрез та забав.

В часі свого існування члени куреня Княгині давали доповіді і гутірки для юнацтва та новацтва на тему національних роковин різдвяних і великодніх звичаїв тощо Це мало на меті поглибити знання наших дітей про Україну якої більшість з нас не бачили.

Виховна праця була різноманітна. Катря Богачевська-Гарасевич виготовила допоміжні виховні матеріяли для новацтва «Новацьке Майстрування», Віра Шембель виготовила вмілість «Ластівка». Також було виготовлено «Новацький Закон Практично» та «Матеріяли для Пташок при Пласті». Ірена Богачевська як Крайова Комендантка Пластунок перевела програму Пташки при Пласті у життя. Програма Пташок розійшлася по цілому світі.

Звичай у Княгинь такий — коли одна бере на себе який небудь обов'язок, то всі помагають. Члени куреня відслужили на пластових постах, а тепер «Княгині» опікуються пластовою групою в Донецьку-Україна. Членки перевели збірку грошей на домівку для пластової молоді і підтримують розбудову новацької оселі в м. Донецьк.

Дальше активні у всіх зайняттях станиці, в СУА та ОУКЦ, ведуть працю на виховних і керівних постах в Пласті.

В 2006 році, через ініціативу молодих ст. пластунок, було відродження 24-ий старшо-пластунський курінь «Княгині.» Перша старша пластунська рада відбулася у Філядельфії разом із сенйорками куреня. В цей час старші пластунки також спроектували унікальну курінну хустку.

Від того часу, старші пластунки 24-го куреня були членами новацьких і юнацьких булав на пластових таборах на Писаному Камені і на Вовчій Тропі; допомагали на Святі Весни; були учасницями і виховницями Школа Булавних; брали участь у дефіляді ЮМПЗ (2007); склали керівні правила старшо-пластунського куреня; і прийняли першу членкиню України (2008) і перших кандидаток в Америці і в Німеччині (2009).

На МПЗщо таке мпз? 2011 була велика присутність Княгинь, де був висвячений новий курінний прапор (другий прапор висланий на Україну, чекає висвячення). Також в 2011 вперше Княгиня УСП стала членкою КПС. На ЮМПЗ 2012 відбулася перша світова зустріч Княгинь. Молодий старшо-пластунський курінь сильно зростає в Європі та в Північній Америці.

Опори 
Засновниці куреня зосередилися на трьох конкретних ідеях або опорах, які для них були важні не тільки для добра куреня а для української громади. Ці три опори є — добрі діла, мистецтво, і сестрицтво.

Добрі діла — це є важливою частиною життя Княгинь. Головно, Княгиня старається виконувати добрі діла у Пласті через виховно-вишкільну працю. Княгині беруть участь у станицях, на таборах, та очолюють важливі пластові свята та події.

Мистецтво є включене в майже кожному завданню котрим Княгиня занимається. На приклад, Княгині ведуть гутірки про різні українські традиції для новацтва і юнацтва. Княгині вчать як писати писанки та співати коляди. Мистецтво є велика частина діяльності нашого куреня бо вважаємо що це важне саме собою, а не тільки щоби ми краще розуміли якусь галузь нашої культури. Через навчання молодих пластунів про минуле і сучасне українське мистецтво, вишивання, музику, чи танці, ми зберігаємо ці традиції щоби наступні покоління також моглиб підтримати свою культуру.

Остання та найважливіша опора — це сестрицтво. Сестрицтво є основою нашого куреня. Без любові та пошани для один одної, наш курінь не був би такий сильний та об'єднаний. Цей обов'язок відноситься не тільки до пластових справ, але й до щоденного життя.

Символіка

Прапор 
Прапор був вишитий та хрещений у 2011 році. Хрещення відбулося під час МПЗ на оселі «Вовча Тропа» (США).

Однострій 
Хустка є темно-синя з чотирома стяжками з лівого боку. Стяжки від назовні: помаранчева, срібла, синя (DMC #336), і золота. Всі стяжки є пришиті сріблою ниткою. Княгині (УСП) створили та почали носити цю хустку в Америці в 2006 році.
Кутасики є зроблені з варіантів тих кольорів, що знаходяться на відзнаці та хустці. Княгині та Герцогині можуть носити або зимові або літні кутасики. Членки куреня в Америці почали носити кутасики приблизно в 2010 році.

Посилання 
 
 Княгині на PlastUSA.org
 

Пластові курені